Mužská dvouhra Kremlin Cupu 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do singlové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl bosenský tenista Damir Džumhur, kterého v úvodním kole vyřadil běloruský kvalifikant Jegor Gerasimov.

Vítězem se stal třetí nasazený Rus Karen Chačanov, jenž ve finále zdolal za 54 minut francouzského tenistu Adriana Mannarina po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. 22letý moskevský rodák se po turnaji poprvé v kariéře posunul do elitní světové dvacítky žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2018